Осетро́вые () — семейство ценных промысловых рыб из отряда осетрообразных, включающее такие известные виды, как осётр, стерлядь, севрюга, белуга, шип, калуга. Из некоторых видов осетровых рыб добывают икру, из которой делают деликатесную икру. Это привело к серьёзной чрезмерной эксплуатации, которая в сочетании с другими факторами привела к тому, что многие виды оказались на грани исчезновения.

Осетровых и веслоносовых называют «примитивными рыбами», потому что их морфологические характеристики остаются относительно неизменными с момента появления самых ранних окаменелостей. Самым крупным зарегистрированным осетровым считается самка белуги, пойманная в устье Волги в 1827 году, её длина составляла 7,2 м, а вес — 1571 кг.

Большинство осетровых — проходные донные животные, которые мигрируют вверх по течению для нереста, но большую часть жизни проводят в дельтах рек и эстуариях. Некоторые виды обитают исключительно в пресноводной среде, в то время как другие в основном обитают в морской среде вблизи прибрежных районов. Осетровые обитают в субтропических, умеренных и субарктических реках, озёрах и береговых линиях Евразии и Северной Америки.

Общая характеристика 
Осетровые — довольно большие рыбы (белуга достигает в длину 4 м). Тело вытянутое в длину, почти вальковатое.

Семейство осетровых относится к подклассу хрящевых ганоидов. На теле 5 продольных рядов костяных щитков — жучек; рыло вытянуто в длину, почти лопатообразное или коническое, с небольшим поперечным беззубым ртом; который лежит на нижней части головы и может выдвигаться; на нижней стороне рыла, спереди от рта, 4 усика, расположенных в виде поперечного ряда; вертикальные плавники спереди с одним рядом fulcra (см. Ганоидные); спинной и анальный плавники приближены к хвостовому; жаберные перепонки сливаются на горле и прикреплены к зеву; жаберных лучей нет; жабр 4, есть также 2 придаточных жабры; плавательный пузырь большой, простой, имеющий сообщение со спинной стороной пищевода. Для осетровых характерно развитие мюллеровых протоков, как исключение среди позвоночных животных.

Осетровые являются долгоживущими рыбами, например, белуги живут до 100 лет и достигают половой зрелости в возрасте 15—20 лет.

Образ жизни 
Все осетровые рыбы или проходные или пресноводные; для метания икры проходные, а равно и живущие в озёрах входят в реки. Осетровые рыбы плодовиты, и число икринок у крупных особей определяется в несколько миллионов, но метать икру они могут только после достижения половой зрелости, которая у разных видов наступает в возрасте 15-20 лет. Кроме весеннего хода в реки для нереста, осетровые рыбы входят местами в реки также осенью для зимовки. Держатся эти рыбы преимущественно у дна, питаются различной животной пищей: рыбой, моллюсками, червями, насекомыми. С середины XX века из-за строительства плотин ГЭС на реках, большая часть естественных нерестилищ была утрачена, в настоящее время основным способом воспроизводства многих видов осетровых является их искусственное разведение на рыбозаводах и выпуск молоди.

Промысловое значение 
Осетровые рыбы (именно представители рода осётр — Acipenser) имели важное промысловое значение, исконно их называли красной рыбой — за особую ценность. Мясо их высоко ценится, ещё более ценный продукт составляет знаменитая чёрная икра; кроме того, плавательный пузырь даёт ценный клей, спинная струна употребляется в пищу под названием вязиги.

В настоящее время коммерческий вылов диких осетровых в России, в небольших масштабах ведётся только в реке Лена, по лицензиям, на специально отведённых лицензионных участках. До 2000 года основным районом промышленной добычи осетровых было Каспийское море, дельта Волги и Урала, где максимальные уловы отмечались в начале XX века (39,4 тыс. тонн) и в конце 1970-х годов — 27,4 тыс. тонн. В связи с резким сокращением численности всех видов осетровых в России с начала 1990-х годов из-за перелова, роста браконьерства, сокращения искусственного воспроизводства на государственных рыбозаводах и выпуска молоди, с 2000 года Россия ввела полный запрет на их коммерческий вылов в Волго-Каспийскоми Азово-Черноморском бассейнах. За 15 лет, с 1992 по 2007 годы, численность осетровых в Каспийском море сократилась в 38,5 раз. С 2016 года все прикаспийские страны подписали мораторий на коммерческий вылов всех видов осетровых в Каспийском море, который ежегодно продлевается. Разрешён только вылов в научно-исследовательских целях и для пополнения маточного поголовья на государственных рыборазводных заводах.

В связи с полным международным запретом на торговлю чёрной икрой диких осетровых в мире, и в том числе в России с 2007 года, всё большее значение получает промышленное разведение осетровых на рыборазводных фермах по всему миру, В настоящее время это единственный легальный источник драгоценной чёрной икры на рынке.

Происхождение 
В ископаемом состоянии осетровые рыбы известны с мелового периода (85,8—70,6 млн лет назад). В зоогеографическом отношении весьма интересны представители подсемейства лопатоносоподобных (Scaphirhynchinae), которые водятся с одной стороны в Средней Азии, с другой в Северной Америке, что заставляет видеть в современных видах этого рода остатки прежде широко распространённой фауны.

Эволюция и филогения 

Осетрообразные появились около 245 до 208 миллионов лет назад примерно в конце триасового периода, что делает их одними из наиболее древних из ныне живущих лучепёрых рыб. Истинные осетры появляются во время верхнего мелового периода. В этот же период осетровые достигли значительного расцвета, в группе появляются гиганты как Acipenser gigantissimus длиной более 6 м. За это время осетры претерпели лишь небольшие морфологические изменения, что указывает на то, что их эволюция была исключительно медленной. Это частично объясняется большим интервалом поколений, способностью выдерживать широкие диапазоны температуры и солёности воды, отсутствием хищников из-за размеров и изобилием кормовой базы в бентической среде. Хотя их эволюция была удивительно медленной, они являются высокоразвитым живым ископаемым и не очень похожи на свои предковые формы. Однако Осетровые всё ещё имеют несколько примитивных характеристик, таких как гетероцеркальный хвостовой плавник, меньше чешуи на теле, большее количество лучей в плавниках, чем поддерживающих их элементов, и подвешивание челюсти.

Несмотря на наличие окаменелостей, полную классификацию и филогению видов осетровых было трудно определить, в частности, из-за высокой индивидуальной и онтогенной изменчивости, включая географические клины по определённым признакам, таким как форма, количество щитков и длина тела. Ещё одним мешающим фактором является особая способность осетровых производить репродуктивно жизнеспособные гибриды даже между видами, относящимися к разным родам. В то время как Лучепёрые рыбы (Actinopterygii) имеют долгую эволюционную историю. Исследователи в прошлом выделяли более 40 видов, которые были отвергнуты более поздними исследованиями. Являются ли виды в родах Acipenser и Huso монофилетическими (произошедшими от одного предка) или парафилетическими (от многих предков), до сих пор неясно, хотя морфологически мотивированное разделение между этими двумя родами явно не подтверждается генетическими данными. Предпринимаются усилия по разрешению таксономической путаницы с использованием постоянного синтеза систематических данных и молекулярных методов.

Филогения осетровых рыб на кладограмме свидетельствует, что они эволюционировали из костных рыб.

Классификация 
В более старой классификации выделялось всего два рода: осетры (Acipenser) и лопатоносы (Scaphirhynchus), содержащих всего около 25 видов, водящихся исключительно в умеренном поясе северного полушария: в Европе, Азии и Северной Америке.

Современная систематика выделяет 4 современных рода осетровых рыб и ещё 4 ископаемых в 5 подсемействах:
 Подсемейство Acipenserinae
 
 Подсемейство Husinae
 
 Подсемейство Scaphirhynchinae
  
   — 70,6—65,5 млн лет назад
 
 Подсемейство Pseudosaphirhynchinae
 
 Подсемейство Priscosturioninae 
  
 Подсемейство Propenserinae 
  
   — 85,8—61,7 млн лет назад
 Подсемейство Psammorhynchinae 
  
   — 83,5—70,6 млн лет назад

Четыре современных вида относятся к подсемействам Scaphirhynchinae и Pseudosaphirhynchinae, остальные — к Acipenserinae и Husinae. Сюда относятся 2 вида европейского осетра, осетры Сибири и Китая, несколько видов осетров Северной Америки, белуга, стерлядь, севрюга, шип. Сюда относятся в основном крупные рыбы.

Примечания

Ссылки 
 
 Описание продукта, Всемирный фонд дикой природы (WWF)
 Расшифрован геном царь-рыбы. Осетровые имеют удивительные генетические особенности  // Журнал «Коммерсантъ Наука» № 10 от 21.04.2020, стр. 23
 
 
 

 
Семейства лучепёрых рыб
Приложения СИТЕС